Gęstość to miara opisująca ilość jednostek danej wielkości fizycznej przypadających na jednostkę obszaru jej określoności. 
 gęstość (masa właściwa) - w fizyce
 gęstość (wojsko)
 gęstość zaludnienia
 gęstość energii
 gęstość liczbowa
 gęstość powietrza
 gęstość prądu elektrycznego
 gęstość optyczna
 gęstość nasypowa
 gęstość gleby
 gęstość strumienia ciepła

Strony ujednoznaczniające